Марино — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Нудольского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Марино входило в состав Малеевского сельского округа.

Деревня расположена в южной части района, примерно в 14 км к югу от райцентра Клин, на правом берегу реки Катыш (правый приток Истры), высота центра над уровнем моря 183 м. Ближайшие населённые пункты — примыкающее на северо-западе Троицкое, Лазарево и Надеждино восточнее, на противоположном берегу реки. У окраины проходит региональная автодорога 46К-0110 Обухово — Троицкое.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Нудольское на сайте Клинского района
 Устав сп Нудольское
 Карта Клинского района
 

Населённые пункты городского округа Клин